Savone steht für:

 Savone (Fluss), ein Fluss in der italienischen Provinz Caserta

Savone ist der Familienname folgender Personen:

 Pilar Savone (* 1971), Filmproduzentin, Second Unit-Regisseurin